Ulrik Christian von Schmidten er navnet på flere personer:

 Ulrik Christian von Schmidten (godsejer) (1761-1828) – dansk godsejer og generalkrigskommissær
 Ulrich Christian von Schmidten (1815-1886) – dansk generalkrigskommissær og borgmester i Aarhus, sønnesøn af den foregående (til tider også stavet Ulrik)